Chekhchekhe kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Chahchaheh, vattendrag, Khorasan, 
 Chahchaheh, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar